

Događaji

Rođenja 
 (procjena) Kir Veliki, kralj Anšana i osnivač Perzijskoga carstva.

Smrti